Фрицис Бергс (;  — ) — латвийский политик.

С 1920 года — член КПЛ. В 1932—1933 гг. — депутат Сейма Латвии четвёртого созыва от рабоче-крестьянской фракции, в 1933 году арестован вместе с другими членами фракции.

В 1940 году стал оплачиваемым партийным работником, избран депутатом «Народного Сейма», участвовал в комиссии по разработке конституции. Был первым секретарём Валкского уездного комитета компартии Латвии.

В 1978 году о Бергсе был снят документальный фильм «Fricis Bergs» (режиссёр Леонид Бруштейн). В 1981 году выпустил книгу воспоминаний «В ногу с веком» (Kopsolī ar gadsimtu. Rīga: Avots, 1981).

В 1993 году выступал в прессе, поддерживая партию «Равноправие».

Умер в последние дни 1994 года, похоронен 4 января 1995 на Яунциемском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Берг 
 Список депутатов Сейма 4-го созыва
 Ордена75 

Депутаты четвёртого Сейма Латвии
Депутаты «Народного Сейма» Латвии
Коммунисты Латвии
Похороненные на Яунциемском кладбище